Bernardino Lanino – pittore italiano
 Germano Lanino – calciatore italiano